Орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Надеждівська сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Надеждівська сільська рада — Одеська область, Арцизький район
 Надеждівська сільська рада — Харківська область, Лозівський район
 Надеждівська сільська рада — Херсонська область, Білозерський район
 Надеждівська сільська рада — Херсонська область, Чаплинський район